Курча́вка ко́лющая () — многолетний ветвистый кустарник; вид рода Курчавка.

Биологическое описание 
Колючий ветвистый кустарник 15-50 см высотой, с искривленными ветвями, с серой лупящейся корой. Молодые ветви беловатые, короткие, вначале густо облиственные, затем теряют листья и превращаются в колючки, сохраняющиеся несколько лет. Цветоносные ветви короткие и несут боковые укороченные кисти 2-3 см дл.

Листья жесткие, серовато-зеленые, от 3 до 6 см длиной и 3-12 мм шириной, широкоэллиптические или обратнояйцевидные, коротко заостренные или туповатые, при основании тупо-клиновидные, суженные в очень короткий черешок.

Цветки бледно-розовые. Собраны в кисти. Цветоножки сочленены около половины длины или выше. Листочки околоцветника при плодах округло-сердцевидные, верхние 5-6 мм длиной, 6-7 мм шириной, почти вдвое превышают плод.

Плод чёрный трёхгранный яйцевидный блестящий орешек.

Размножается семенами. Морозоустойчива. К почве и влаге нетребовательна. Декоративна. Используется для создания бордюрных посадок, живых изгородей. Требуется охрана как редкого кустарника.

Местообитание 
Сухие каменистые склоны, скалы, каменистые степи.

Распространена на южном Алтае, в Восточном Казахстане, в северной части Средней Азии, Монголии, Корее.

Примечания

Литература 

 Бобринев В. П. Древесные растения Читинской области — Чита, 2000.

Гречишные
Кустарники
Растения, впервые описанные в книге Flora Taurico-Caucasica